„Хари Мата Хари“ (на латиница: Hari Mata Hari) е популярна босненска поп рок група.

Основанае в Сараево през 1985 година. През 2006 г. с песента „Лејла“ (по музика на Желко Йоксимович) участва и заема 3-то място на „Евровизия 2006“. Вокалист на групата е Хайрудин „Хари“ Варешанович.

Дискография

Студийни албуми

Албуми „на живо“

Сборни албуми

Други 
Преди да бъде основана групата, Хари Варешанович издава един самостоятелен албум – „Златне кочије“ (Златна каляска) през 1984 г.

Вижте също 
 Мата Хари

Външни препратки 
 Видео от изпълнението на „Лајла“ на Евровизия 2006 на сайта eurovision.tv

Участници в ПК Евровизия от Босна и Херцеговина
Рок групи в Босна и Херцеговина
Музикални групи в Сараево
Поп рок групи